Vincenzo Esposito (football, 1963) (1963-), joueur et entraîneur de football italien ;
 Vincenzo Esposito (basket-ball) (1969-), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
 Vincenzo Esposito (football, 1971), (1971-) footballeur italien.